Die Communauté de communes Le Tonnerrois en Bourgogne ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Yonne in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sie wurde am 1. Januar 2014 gegründet und umfasst 52 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Tonnerre.

Mitgliedsgemeinden

Quellen 

Tonnerrois en Bourgogne
Gegründet 2014